Берлински университет може да се отнася за:
 Хумболтов университет на Берлин, основан през 1810, единственият университет в Берлин до 1946
 Берлински свободен университет, основан през 1948
 Берлински технически университет
 Берлински университет за изкуства